Росома́ха — хищное млекопитающее семейства куньих.
 Росомаха — дух славянской мифологии.
 Росомаха — супергерой Marvel Comics.
 Росомаха (серия фильмов о Людях Икс) — персонаж из серии фильмов о Людях Икс.
 «Росомаха» — российский социальный туристический проект.
 «Росомаха» — российское спецподразделение внутренних войск СибВО МВД.

Реки 
 Росомаха — река в Красноярском крае.
 Росомаха — река в Томской области.
 Росомаха — река в Томской области.
 Росомаха — река в Нижегородской области.

См. также 
 «Люди Икс: Начало. Росомаха» — 4-й фильм из серии «Люди Икс».
 «Росомаха: Бессмертный» — 6-й фильм из серии «Люди Икс».
 «Росомаха и Люди Икс» — мультсериал.

Примечания